Indian Summer (« été indien » en français) est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Indian Summer, un film muet américain réalisé par Lem B. Parker en 1913
 Indian Summer, le titre original de La Rage de vivre, un film britannique réalisé par Nancy Meckler en 1993

Télévision 
 Indian Summer, un épisode de la première saison de la série Mad Men (2007)
 Indian Summers, une série télévisée britannique diffusée en 2015 et 2016 sur Channel 4

Musique 
 Indian Summer, un album de Poco sorti en 1977.

Voir aussi